

Пирвомай () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Петрич.
 Пирвомай () — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай.
 Пирвомай () — община в Пловдивській області.